La Serie A 1902/03 fue la sexta temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

 (D) : Fortuna fue descalificado debido a incidentes en el partido contra Old Boys

Oeste

Final

Young Boys ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1903
Fútbol en 1902
Fútbol en 1903
Suiza en 1902
Suiza en 1903